George Manners-Sutton est le nom de deux personnes, le père et le fils, parlementaires britanniques tous les deux.
George Manners-Sutton (1723-1783), homme politique britannique 
George Manners-Sutton (1751-1804), son fils, homme politique britannique qui siège à la Chambre des communes de 1774 à 1804